Свята Австрії — основні свята визначені федеральним або земельним законодавством Австрії.

Примітки

Джерела 
 
 

 
Свята за країною
Культура Австрії